

Видави — село в гміні Понець Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Видави — село в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства